Педроса — фамилия. Известные носители:
 Педроса, Дани (род. 1985) — испанский мотогонщик.
 Педроса, Роберто Гомес (1913—1954) — бразильский футболист, вратарь.
 Педроса, Эусебио (1953—2019) — панамский боксёр-профессионал

Топонимы 
 Кома-Педроса — гора в андоррских Пиренеях, в паррокии Ла-Массана.
 Педроса-де-Дуэро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педроса-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педроса-де-Рио-Урбель — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педроса-дель-Принсипе — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педроса-дель-Парамо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педроса-дель-Рей — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.